Râul Balota se poate referi la:

 Râul Balota, Tur
 Râul Balota, Luncavăț

Vezi și 
 Balota (dezambiguizare)

Toponime românești